Il singolare del torneo di tennis Thunderbird Classic 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Nancy Gunter 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Rosie Casals (semifinali)
 Kerry Melville (semifinali)
 Nancy Gunter (finale)

 Assente
 Assente
 Assente
 Betty Stöve (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1973